Wade Hampton est le nom de:

Wade Hampton I (1754-1835), soldat américain lors de la Révolution américaine et de la Guerre de 1812.
Wade Hampton II (1791-1858), planteur américain et soldat lors de la Guerre de 1812
Wade Hampton III (1818-1902), soldat américain lors de la Guerre de Sécession et politicien, gouverneur et sénateur de Caroline du Sud.